

Accezioni principali 
 Fiore in botanica
 Fiore – nome proprio di persona

Cinema 
Fiore – film del 2016 diretto da Claudio Giovannesi

Minerali 
 Fiore di zinco – minerale (Idrozincite)
 Fiore d'ottone – minerale (Auricalcite)

Persone 
 Adelio Fiore – calciatore italiano
 Alessio Fiore – pallavolista italiano
 Angelo Fiore – scrittore italiano
 Antonio Fiore – pittore italiano
 Elena Fiore – attrice italiana
 Elio Fiore – poeta italiano
 Francesco Fiore – poeta e cantautore italiano
 Gennaro Fiore – calciatore italiano
 Giacinto Fiore – pittore italiano
 Gioacchino da Fiore – monaco e scrittore italiano
 Ignazio Fiore – scacchista italiano
 Ilario Fiore – giornalista e scrittore italiano
 Lello Fiore – cantante italiano
 Maria Fiore (pseudonimo di Iolanda Di Fiori) – attrice italiana
 Mario Fiore – militare italiano
 Mark Fiore – disegnatore e fumettista statunitense
 Michele Fiore – militare italiano
 Mauro Fiore – direttore della fotografia italiano
 Nicola Fiore – scultore italiano
 Nino Fiore – cantante italiano
 Pasquale Fiore – giurista e politico italiano
 Pasquale Fiore – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Fiore – calciatore italiano
 Raffaele Fiore – terrorista italiano
 Stefano Fiore – ex calciatore italiano
 Tommaso Fiore – scrittore e politico italiano
 Tony Fiore – ex hockeista su ghiaccio e procuratore sportivo canadese naturalizzato italiano 
 Umberto Fiore – politico e sindacalista italiano
 Vittore Fiore – giornalista e scrittore italiano

Videogiochi 
 Fiore – regione fittizia della serie di videogiochi Pokémon

Pagine correlate
Il fiore
Roberto Fiore